Евге́ний Никола́евич Преображе́нский (, Волокославинское, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя — 29 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский лётчик морской авиации и военачальник, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, командующий авиацией ВМФ СССР (1950—1963), заместитель главнокомандующего ВМФ СССР (1955—1960), Герой Советского Союза (13 августа 1941). Генерал-полковник авиации (27 января 1951).

Лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941 года самолётами 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота ВМФ СССР и принимал участие в этих полётах.

Биография

Ранние годы 
Родился а в селе Волокославинском Кирилловского уезда Новгородской губернии Российской империи (ныне — Кирилловский район Вологодской области), в семье сельских учителей Николая Александровича Преображенского (1882—1941), преподававшего химию, и Анны Дмитриевны Преображенской, урождённой Деловой (1886—1967), преподававшей русский язык.

Окончил три курса Череповецкого педагогического техникума.

Начало военной карьеры 
В 1927 году, с третьего курса техникума по комсомольской путёвке был призван на военную службу на флот.

В 1929 году окончил Ленинградскую военно-техническую школу ВВС РККА, а в 1930 году — Высшую школу красных морских лётчиков в Севастополе.

С июля 1930 года — младший лётчик 62-й отдельной авиационной эскадрильи, командир корабля.

В 1933 году окончил курсы усовершенствования командного состава при Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н. Е. Жуковского в Москве, после чего был назначен командиром авиационного отряда 121-й авиационной эскадрильи.

С апреля 1936 года — командир 105-го авиационного отряда, а в июне того же года переведён командиром 25-й авиационной эскадрильи.

С апреля 1938 года — помощник командира 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота, а в августе назначен командиром 4-й эскадрильи полка авиации Военно-морского флота СССР.

С декабря 1939 года — командир 57-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота, с которым участвовал в Советско-финской войне (30 ноября 1939 — 12 марта 1940). 7 февраля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество» награждён орденом Ленина.

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, назначен командиром 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й бомбардировочной авиационной бригады морской авиации Балтийского флота.

В первых числах августа 1941 года особая лётная группа из-под Ленинграда перебазировалась на аэродром Кагул на острове Саарема (Эзель) Моонзундского архипелага. В ночь с 7 на 8 августа 1941 года специальная авиационная группа из 15 бомбардировщиков «ДБ-3» участвовала в нанесении первых бомбовых ударов по военно-промышленным объектам столицы нацистской Германии — Берлина. Флагманский самолёт Е. Н. Преображенского бомбил Штеттинский вокзал, где были сосредоточены военные поезда, отправляемые на Восточный фронт.
 
По возвращении авиагруппы И. В. Сталин поздравил лётчиков с выполнением боевого задания. В тот же день, 8 августа, он подписал приказ № 0265 «О поощрении участников бомбардировки города Берлина». В нём говорилось: «В ночь с 7 на 8 августа группа самолётов Балтийского флота произвела разведывательный полёт в Германию и бомбила город Берлин. Пять самолётов сбросили бомбы над центром Берлина, а остальные на предместья города. Объявляю благодарность личному составу самолётов, участвовавших в полёте. Вхожу с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о награждении отличившихся. Выдать каждому члену экипажа, участвовавшему в полёте, по 2 тысячи рублей. Впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей. Приказ объявить экипажам самолётов, участвовавших в первой бомбёжке Берлина, и всему личному составу 81-й авиадивизии дальнего действия. Народный комиссар обороны И. Сталин».

13 августа 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 530).
Всего с 7 августа 1941 года авиационная группа полковника Е. Н. Преображенского штурмовала Берлин 10 раз, последний вылет состоялся 4 сентября 1941 года. Он лично принимал участие в этих полётах. За этот период боевых действий авиагруппа совершила 86 самолёто-вылетов, 33 самолёта дошли до цели и сбросили на Берлин свыше 36 тонн фугасных и зажигательных бомб и 34 бомбы с листовками.

После советских авианалётов домохозяйки Берлина, уже в самом начале войны, писали своим мужьям на фронт подобные письма: 

В январе 1942 года на повреждённом зенитном огнём самолёте ТБ-3 при возвращении с бомбардировки цели совершил вынужденную посадку в лесу и при тридцатиградусном морозе экипаж (в том числе и П. И. Хохлов сумел по снегам выбраться к своим.

За исключительное мужество и героизм личного состава 1-й минно-торпедный авиационный полк, которым командовал Е. Н. Преображенский, первым на флоте был удостоен звания гвардейского. 10 августа 1942 года назначен командиром 8-й бомбардировочной авиационной бригады морской авиации Балтийского флота.

Весной 1943 года 8-я авиабригада участвовала в налётах на Кёнигсберг, Тильзит, Инстербург. В мае 1943 года назначен начальником штаба, а с сентября 1944 года исполнял обязанности командующего авиацией Северного флота. С 24 июля 1943 года — генерал-майор авиации. В октябре 1944 года участвовал в Петсамо-Киркенесской операции. С 5 ноября — генерал-лейтенант авиации. За период его руководящей работы на Северном флоте авиация флота потопила 99 кораблей и транспортов и ещё 64 повредила, сбила 533 самолёта и нанесла иной большой урон противнику.

С апреля 1945 года — заместитель командующего, а с февраля 1946 года — командующий Военно-воздушными силами Тихоокеанского флота.

После войны 
25 августа 1945 года, в ходе Советско-японской войны (9 августа — 2 сентября 1945), воздушно-десантная группа под командованием генерал-лейтенанта Е. Н. Преображенского и при его личном участии на летающих лодках приводнилась в одной из бухт Порт-Артура (Люйшуня), а затем в Дайрене (Далянь) в Китае, взяв под контроль эти города и порты.

С февраля 1946 года — командующий авиацией Тихоокеанского флота (с апреля 1947 5-го ВМФ).

С февраля 1950 года по май 1962 года — командующий авиацией ВМФ СССР (в июле 1955 года — декабре 1960 года — заместитель главнокомандующего ВМФ СССР — командующий авиацией ВМФ СССР.

27 января 1951 года присвоено воинское звание генерал-полковника авиации.

С мая по август 1962 года находился в распоряжении главнокомандующего ВМФ СССР.

С августа 1962 года — военный консультант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Умер 29 октября 1963 года в Москве. Похоронен на .

Награды 
 медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза (13.8.1941)
 Три ордена Ленина (7.2.1940, 13.08.1941, 21.08.1953)
 Пять орденов Красного Знамени (15.6.1942, 25.3.1943, 3.11.1944, 14.9.1945, 24.06.1948)
 орден Суворова 2-й степени (31.3.1943)
 орден Красной Звезды (3.11.1944)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
иностранные награды:
 Орден Государственного флага 1 степени (КНДР) (1948)
 Медаль «За освобождение Кореи» (КНДР)
 Медаль «Китайско-советской дружбы» (КНР)

Память 

 Именем Е. Н. Преображенского названы улицы в городах Вологда, Череповец, Кириллов Вологодской области, посёлке Сафоново Мурманской области, городе Пестово Новгородской области, городе Всеволожске Ленинградской области.
 В селе Волокославинское Кирилловского района Вологодской области в 1975 году установлен бюст Е. Н. Преображенского, а в 1976 году открыт школьный музей известного летчика.
 Имя Е. Н. Преображенского присвоено самолёту «Ту-142М» с бортовым номером 94 авиабазы «Кипелово».
 Имя Е. Н. Преображенского присвоено самолёту «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Северсталь-авиа».
 Постановлением Совета министров СССР № 449—169 от 9 июня 1965 года именем генерал-полковника Е. Н. Преображенского был назван 33-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава авиации ВМФ СССР в городе Николаеве Украинской ССР.
 Именем Е. Н. Преображенского был назван пассажирский теплоход. Изначально теплоход работал в Сухонском речном пароходстве (Вологда). Участвовал в съёмках фильма «И снова Анискин» в 1978 году.
 В августе 2019 года в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника — Народном доме — открыт интерактивный музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского. Рядом со зданием музея к 110-летию знаменитого летчика ранее был установлен памятник-бюст.
 В городе Череповце на здании, где Е.Н. Преображенский учился в техникуме, установлена мемориальная доска (пр. Луначарского, 5).

Примечания

Литература 
 Виноградов Ю. А. «Под крыльями — Берлин». — : «Терра» — Книжный клуб, 2005. — 384 с. — ISBN 5-275-01282-9
 «Выдающиеся вологжане: Биографические очерки». / Ред. совет «Вологодская энциклопедия». — Вологда: Русь, 2005. — 568 с. — С. 92-96. — ISBN 5-87822-271-X
 Мирошниченко Г. И. «Гвардии полковник Преображенский». — : «Военмориздат», 1943. — 88 с.
 Преображенский Евгений Николаевич // Герои Великой Отечественной : биобиблиогр. материалы / (сост. Г. В. Смирнова; ред. Л. А. Молчанова). — Вологда, 2010.
 Преображенский Евгений Николаевич : (краткая биография) // Герои Советского Союза : кр. биогр. слов. Т. 2 / редкол. : И. Н. Шкадов и др. — М., 1988. — С. 317—318.

Ссылки 
 
 Преображенский Евгений Николаевич (09(22).06.1909 — 29.10.1963). Герой Советского Союза (13.08.1941). Биография.  Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации // encyclopedia.mil.ru
 Герой Советского Союза Евгений Николаевич Преображенский у кабины самолёта ДБ-3.  Фотография из архива редакции фронтовой краснофлотской газеты «За Сталина!», издававшейся в годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте // photo-war.com
 105 лет Е. Н. Преображенскому 
 Калий А. Первый Герой советской морской авиации. // Красная Звезда. — 2019, 19 июня. — С.10. 
 Биография в электронной версии издания «Генералы и адмиралы Вологодчины» (стр.179) .

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Члены КПСС
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище